Bogusław Samol –  generał broni Wojska Polskiego
 Sylwester Samol –  wojewoda jeleniogórski